Frank Carter & The Rattlesnakes — английская панк-рок-группа, образованная в 2015 году фронтменом групп Gallows и Pure Love Франком Картером. В мае 2015 они выпустили EP Rotten, а в августе 2015 свой дебютный альбом Blossom на лейбле Kobalt Label Services. Второй студийный альбом Modern Ruin был выпущен в январе 2017 на лейбле International Death Cult и спродюсирован Томасом Митченером на студии Broadfields в городе Уотфорд.

Музыкально Blossom отметил возвращение Картера к его «корням» (панк-року и хардкор-панку), в то время как Modern Ruin является альтернативным роком, который Картер использовал в Pure Love, хотя и в гораздо более мрачном стиле.

Участники группы

Текущие 
 Франк Картер — вокал (2015 — настоящее время)
 Дин Ричардсон — гитара (2015 — настоящее время)
 Том 'Танк' Барклай — бас-гитара (2016 — настоящее время)
 Гарет Гровер — барабаны (2016 — настоящее время)

Бывшие участники 
 Memby Jago — барабаны (2015—2016)
 Томас Митченер — гитара, синтезаторы (2017—2018), бас-гитара (2015—2016)

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы 
 Rotten (2015)

Синглы 
 «Juggernaut» (2015)
 «I Hate You» (2015)
 «Devil Inside Me» (2016)
 «Snake Eyes» (2016)
 «Lullaby» (2016)
 «Wild Flowers» (2016)
 «Modern Ruin» (2017)
 «Vampires» (2017)
 «Spray Paint Love» (2017)
 «Crowbar» (2019)
 «Anxiety» (2019)
 «Kitty Sucker» (2019)

Музыкальные видео 
 «Juggernaut» (2015)
 «Trouble» (2015)
 «Devil Inside Me» (2016)
 «Snake Eyes» (2016)
 «Lullaby» (2016)
 «Wild Flowers» (2017)
 «Vampires» (2017)
 «Spray Paint Love» (2017)
 «Crowbar» (2019)
 «Anxiety» (2019)

Примечания 

Панк-рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году
Появились в 2015 году в Великобритании